Ulmu se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova:
 Ulmu, sat din raionul Ialoveni
 Ulmu, sat din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, reședința comunei ononime
 Ulmul Mic, sat din cadrul comunei Ulmu din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Localități din România:
 Ulmu, localitate de reședință a comunei omonime din județul Brăila
 Ulmu, localitate de reședință a comunei omonime din județul Călărași

 Persoane:
 Bogdan Ulmu (1951 – 2016), regizor de teatru român

Vezi și 
 Comuna Ulmu (dezambiguizare)
 Ulm (dezambiguizare)
 Ulmeni (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova